Niels Larsen kan henvise til flere personer:

 Niels Larsen (politiker, 1817-1868) – dansk gårdmand og medlem af Folketinget
 Niels Larsen (politiker, 1836-1922) – dansk gårdmand og medlem af Folketinget
 N.J. Larsen (1845-1928) – dansk redaktør og medlem af Folketinget (Niels Jakob Larsen)
 Niels Larsen (skytte) (1889-1969) – dansk skytte og OL-deltager